La saison 2012-2013 du Championnat de Grèce de football est la  de la première division grecque. Chaque club participant au championnat sera confronté à deux reprises aux quinze autres.
À l'issue de la saison, le club champion se qualifiera pour la Ligue des champions 2013-2014, alors que le club terminant premier des play-offs disputera le troisième tour préliminaire de la même compétition. Les clubs terminant  et  des playoffs se qualifieront pour les tours de qualification de la Ligue Europa 2013-2014 en compagnie du vainqueur de la Coupe. Pour permettre l'élargissement du championnat de 16 à 18 équipes, les deux derniers du classement à l'issue de la saison sont relégués et remplacés par les quatre meilleurs clubs de Beta Ethniki, la deuxième division grecque.

L'Olympiakos Le Pirée est sacré champion à l'issue de la , possédant alors 16 points d'avance sur son dauphin, soit 5 journées avant la fin du championnat. Par ailleurs l'AEK Athènes est reléguée en Football League pour la première fois de son histoire de 89 ans.

Équipes participantes

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

En cas d'égalité de points entre 2 équipes ou plus, on utilise les critères suivants pour les départager :
 Points lors des confrontations directes
 Différence de buts lors des confrontations directes
S'il y a toujours égalité après application de ces critères et que la place disputée est décisive pour le titre, une qualification européenne ou une relégation, un match d'appui est joué. Dans les autres cas, la place est tirée au sort.

|valign=top align=left width=50%|
Légende :

|}
 Panathinaikos a commencé la compétition avec une pénalité de 2 points à la suite des incidents lors du match contre l'Olympiakos le 18 mars 2012.
 L'AEK Athènes a reçu une pénalité de 3 points à la suite des incidents lors du match contre Panthrakikos le 14 avril 2013.

Matchs 

 Le match entre l'AEK Athènes et Panthrakikos était suspendu à la . La délibération de la Superleague est prévue pour le 22 avril 2013.

Play-offs 
La cinquième équipe du classement général démarre les play-offs avec 0 point. Les autres équipes se voient attribuer le nombre de point correspondant à la différence de points entre eux et le club classé cinquième divisé par 5 et arrondi à l'unité la plus proche. Ainsi le PAOK a commencé les play-offs avec (62-44)/5 soit 3,6 arrondi à 4 points et Asteras Tripolis avec 2 points.

|valign=top align=left width=50%|
Qualifications européennes
Ligue des champions 2013-2014

Ligue Europa 2013-2014

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Classement des buteurs 
mise à jour :

Classement des passeurs 
mise à jour :

Notes et références 

2012-2013
Championnat Grece Football 2012-2013 D1
Championnat Grece Football 2012-2013 D1
Grece M1